McCord ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McCord (~1754–1808), US-amerikanischer Politiker
 AnnaLynne McCord (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Bob McCord (1934–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Castor McCord (1907–1963), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Catherine McCord (* 1974), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 David Thompson Watson McCord (1897–1997), US-amerikanischer Dichter

 Jim Nance McCord (1879–1968), US-amerikanischer Politiker
 Joan McCord (1930–2004), US-amerikanische Kriminologin
 Kent McCord (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Margaret McCord (1916–2004), südafrikanische Autorin
 Myron McCord (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Ted McCord (1900–1976), US-amerikanischer Kameramann

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCord (Oklahoma), im Osage County
 McCord (Wisconsin), im Lincoln und im Oneida County
 McCord Bend (Missouri)
 McCord Crossroads (Alabama)

Siehe auch:
 McCords Schlangenhalsschildkröte, eine Schildkrötenart, die nach William McCord benannt ist